РФ — аббревиатура. Может означать:

 РФ — Российская Федерация
 Рф — библейская книга Руфь.
 .рф — российский домен.
 РФ — «Рот Фронт (фабрика)», кондитерская фабрика в Москве. См. также Рот Фронт.
 РФ — радиофизика, радиофизический.
 рф — радфот.
 РФ — рилизинг-фактор.
 РФ — рекурсивная функция
 РФ — режекторный фильтр
 РФ — ревматоидный фактор
 РФ — реле форсирования возбуждения.
 РФ — рентгеновская фотоплёнка, в маркировке, например: РФ-3.
 РФ — ретикулярная формация.
 РФ — Реальность фантастики.

См. также 
 RF (значения)